Barry Lyndon est le nom d'un personnage de fiction dont l'histoire est racontée dans :
 Mémoires de Barry Lyndon, un roman de William Makepeace Thackeray s'inspirant de la vie d'Andrew Robinson Stoney ;
 Barry Lyndon, un film de 1975 de Stanley Kubrick dans lequel le rôle-titre est interprété par Ryan O'Neal.

Personnage de fiction autobiographique